Fünf Schiffe der britischen Royal Navy trugen den Namen HMS Gorgon.

Die erste HMS Gorgon war eine Fregatte 5. Ranges und fuhr 1791 als Versorgungsschiff nach New South Wales
Die zweite HMS Gorgon war eine Dampffregatte, Stapellauf 1837, abgebrochen 1864.
Die dritte HMS Gorgon war ein Küstenwachschiff, Stapellauf am 8. Juli 1871, abgebrochen 1903.
Die fünfte HMS Gorgon (J346) war ein Minenräumboot im Zweiten Weltkrieg. 

Gorgon